El término menisco puede referirse, en esta enciclopedia:

 en anatomía, al menisco, un fibrocartílago situado entre dos superficies articulares;
 en física, al menisco, la curva de la superficie de un líquido en un recipiente;
 en óptica, al menisco, una lente con una cara cóncava y otra convexa.